Trek:
 Trek — советская и русская хард-рок-группа.
 Trek Bicycle Corporation — один из крупнейших производителей велосипедов.
 Trek Airways — бывшая авиакомпания Южной Африки.

См. также 
 Трек